Elisabeth Kirchler (1963) – sciatrice austriaca
 Roland Kirchler (1970) – calciatore e allenatore di calcio austriaco
 Hannes Kirchler (1978) – atleta italiano